Lîlot Roméo est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un îlot situé au nord de l'île Juliette, dans la baie Pierre-Lejay, à l'extrémité sud-ouest de l'archipel de Pointe-Géologie et de l'île du Gouverneur. Le nom évoque le personnage de Roméo du drame de Shakespeare Roméo et Juliette.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Roméo